Список актёров, сыгравших персонажей в сериалах, входящих в кинематографическую вселенную Marvel () и созданных студией Marvel Television. Показом телесериалов занимались четыре канала — телеканал ABC («Агенты ЩИТ.», «Агент Картер», «Сверхлюди»), интернет-хостинг Netflix («Сорвиголова», «Джессика Джонс», «Люк Кейдж», «Железный Кулак», «Защитники», «Каратель»), веб-сайт Hulu («Беглецы», «Хелстром») и телеканал Freeform («Плащ и Кинжал»). Веб-сериал «Агенты «Щ.И.Т.»: Йо-Йо» был показан на сайтах ABC.com и Marvel.com.

Сериалы ABC 

<p style="text-align: center;">О таблицах:
 Серый цвет — актёр не появляется.
 Красный цвет — введение персонажа без основного актёра.
 Синий цвет — сцены с участием этого актёра взяты из предыдущих проектов.

Сериалы Netflix

Другие сериалы

См. также 
Список персонажей и актёров Кинематографической вселенной Marvel
Список персонажей и актёров Кинематографической вселенной Marvel (Сага Бесконечности)
Список персонажей и актёров Кинематографической вселенной Marvel (сериалы Marvel Studios)

Примечания 

Списки персонажей кинематографической вселенной Marvel
Marvel
Персонажи